oder